Bom Pastor (port.) steht für:

 Guter Hirte, im Christentum ein Ehrentitel für Jesus Christus
 Jubilate (Sonntag), 3. Sonntag nach Ostern im röm.-kath. Festkreis
 Misericordias Domini, 2. Sonntag nach Ostern, evangelisch und altkirchlich 

geographisch:
 Bom Pastor (Barra Mansa), Stadtteil (Bairro) der Stadt Barra Mansa, Rio de Janeiro, Brasilien
 Bom Pastor (Belford Roxo), Stadtteil (Bairro) der Stadt Belford Roxo, Rio de Janeiro, Brasilien
 Bom Pastor (Chapecó), Stadtteil (Bairro) der Stadt Chapecó, Santa Catarina, Brasilien
 Bom Pastor (Igrejinha), Stadtteil (Bairro) der Stadt Igrejinha, Rio Grande do Sul, Brasilien
 Bom Pastor (Natal), Stadtteil (Bairro) der Stadt Natal (Brasilien), Rio Grande do Norte, Brasilien
 Bom Pastor (Juiz de Fora), Stadtteil (Bairro) der Stadt Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasilien
 Bom Pastor (Varginha), Stadtteil (Bairro) der Stadt Varginha, Minas Gerais, Brasilien
 zahlreiche Kirchen des portugiesischsprachigen Raumes, siehe Gut-Hirten-Kirche

Siehe auch:
 Bompastor